Personen:

Christophe Delmotte, (1969) Frans-Belgisch voetballer
 Ephrem Delmotte (1905-1997): Belgisch professor, beiaardier en componist,
Fernand Delmotte (1920-1998): Belgisch politicus, burgemeester en minister,
Gabriel Delmotte (1876–1950), Frans astronoom
Guillaume Delmotte (1977), Frans Rugby speler;
 Hans Delmotte (1917-1945): Belgisch SS-arts actief in het concentratie kamp van Auschwitz,
Henri Philibert Joseph Delmotte (1822–1884), Belgisch dichter.

 Jean-Louis Delmotte (1752-1816), zeeman ;
 Luigi Delmotte (1892-1957): 96-ste bisschop van het Belgische bisdom Doornik,
Marcel Delmotte (1901-1984), Belgische kunstschilder
 Maurice Delmotte (1899-1970): Belgisch senator en burgemeester.

 Paul Delmotte, (1903-1965), Frans burgemeester
 Raymond Delmotte, Frans vliegenier .
 Roger Delmotte (1925), Frans trompettist.
 Messieurs Delmotte (1967), Belgische artiest.

 Delmotte (orgelbouwers), Belgische orgelbouwers

Overige:

 Delmotte (krater), maankrater, genoemd naar Gabriel Delmotte